Acanthella može označavati:
 Acanthella (Animalia), rod spužvi kremenorožnjača iz porodice Dictyonellidae.
 Acanthella (Plantae), biljni rod iz porodice Melastomataceae